Diario di una schiappa (Diary of a Wimpy Kid) - titolo originale del primo romanzo dell'omonima serie
Diario di una schiappa (Diary of a Wimpy Kid) - titolo originale della serie di romanzi
Diario di una schiappa (Diary of a Wimpy Kid) - titolo originale del film del 2010
Diario di una schiappa (Diary of a Wimpy Kid) - titolo originale del film del 2021